Рафаэль-Кастильо () — город в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес в муниципалитете Ла-Матанса.

История 
Адвокат и политик , который в 1904—1906 годах был министром внутренних дел Аргентины, владел землёй в этих местах, и когда в 1911 году здесь пожертвованном им участке была построена железнодорожная станция — она получила название в его честь. Вокруг станции вырос населённый пункт, который в 1974 году получил статус города.

Известные уроженцы 
 Леонардо Пискуличи (род.1984) — футболист

Города провинции Буэнос-Айрес